Strefa europejsko–afrykańska Pucharu Davisa 2015 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefę tą podzielono na trzy grupy – w I Grupie reprezentacje walczyły o udział w play-offach o awans do grupy światowej. W Grupie II oraz III zespoły walczą o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 6 a 8 marca, mecze 2. rundy, pierwsze mecze barażowe i rozgrywki Grupy III europejskiej zostały rozegrane pomiędzy 15–19 lipca. Mecze 3. rundy (w przypadku II Grupy) i 1. rundy baraży (I Grupa) rozegrano w dniach 18–20 września, zaś mecze 2. rundy baraży (I Grupa) i rozgrywki Grupy III afrykańskiej odbyły się między 26 października a 1 listopada.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy, uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2016.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzą się w barażach o utrzymanie w I grupie, przegrane z nich trafią do decydującej, II rundy barażowej, gdzie 2 zespoły zostaną zdegradowane do II grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Rosja – Dania

Szwecja – Austria

Słowacja – Słowenia

Rumunia – Izrael

Polska – Litwa

2. runda

Hiszpania – Rosja

Austria – Holandia

Rumunia – Słowacja

Polska – Ukraina

1. runda baraży

Dania – Hiszpania

Izrael – Słowenia

Litwa – Ukraina

2. runda baraży

Dania – Szwecja

Słowenia – Litwa

Grupa II 
Do I rundy przystąpiło 16 reprezentacji (w tym 8 rozstawionych), które rozegrały swoje mecze w terminie 6–8 marca. Zwycięskie drużyny zagrały w 2. rundzie (mając automatycznie zapewnione pozostanie w grupie II). Przegrane zespoły odpadły z dalszych rozgrywek, natomiast wygrane przeszły do III rundy, w których zwycięskie reprezentacje awansują do Grupy I Pucharu Davisa w 2016 roku.

Przegrane zespoły z 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w II Grupie, przegrane z nich zostały zdegradowane do III Grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Turcja – Republika Południowej Afryki

Białoruś – Irlandia

Portugalia – Maroko

Monako – Finlandia

Zimbabwe – Bośnia i Hercegowina

Węgry – Mołdawia

Luksemburg – Madagaskar

Łotwa – Bułgaria

2. runda

Turcja – Białoruś

Portugalia – Finlandia

Bośnia i Hercegowina – Węgry

Luksemburg – Bułgaria

Baraże

Republika Południowej Afryki – Irlandia

Monako – Maroko

Zimbabwe – Mołdawia

Łotwa – Madagaskar

3. runda

Portugalia – Białoruś

Bułgaria – Węgry

Grupa III Europa 
13 reprezentacji zostało podzielonych na 4 grupy. Miejscem rozgrywek było San Marino między 15 a 18 lipca 2015. Dwie najlepsze reprezentacje awansowały do Grupy II.

 Miejsce rozgrywek: Centro Tennis Cassa di Risparmio, San Marino, San Marino
 Data: 15–18 lipca 2015
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 13 reprezentacji w czterech grupach

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Grupa III Afryka 
13 reprezentacji zostanie podzielonych na 4 grupy. Miejscem rozgrywek będzie Kair w terminie 26 a 31 października 2015. Dwie najlepsze reprezentacje awansują do Grupy II.

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Wyniki

Grupa B

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Strefa europejsko-afrykańska